Уюань — название ряда населённых пунктов в Китае:

 Уюань (Внутренняя Монголия) (五原县) — уезд в Автономном районе Внутренняя Монголия
 Уюань (Цзянси) (婺源县) — уезд в округе Шанжао провинции Цзянси